Тераса (архітектура)
 Тераса (фізична географія)
 Річкова тераса
 Озерна тераса
 Морська тераса
 Терасове рільництво

Див. також 

 Тарраса — місто в Каталонії